Siems ist der Name folgender Orte:

 Lübeck-Siems, Stadtteil der Hansestadt Lübeck in Schleswig-Holstein
 Siems (Gardelegen), Ortsteil der Hansestadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt

Siems ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Siems (* 1975), deutscher Radio- und Fernsehkommentator
 Annika Siems (* 1984), deutsche Illustratorin
 Caroline Siems (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Christa Siems (1916–1990), deutsche Volksschauspielerin
 Dorothea Siems (* 1963), deutsche Journalistin und Volkswirtin
 Hagen Siems, Geburtsname von Gregor McEwan (* 1982), deutscher Singer-Songwriter
 Harald Siems (* 1943), deutscher Rechtshistoriker
 Heinrich Siems (1877–1945), deutscher Politiker (USPD, SPD), MdL Braunschweig
 Margarethe Siems (1879–1952), deutsche Opernsängerin
 Martin Siems (1948–2020), deutscher Psychotherapeut und Autor 
 Werner Siems (* 1952), deutscher Krankenpfleger, Arzt, Biochemiker, Physiotherapeut und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Siemes
 Siemß